Le nom Audrey Horne peut signifier :

Cinéma et télévision  

 Audrey Horne, un personnage de la série télévisée Twin Peaks interprété par Sherilyn Fenn;

Musique

Groupes 

 Audrey Horne, un groupe de hard rock norvégien ;